Мы́шка — уменьшительная форма от «мышь». А также:

 Мышка — мышца под плечевым сгибом; входит в состав существительного «подмышка» и ряда наречий типа «под мышкой».
 Мышка — частое название для компьютерной мыши.
 Мышка — деревня в Плюсском районе Псковской области России, Лядская волость
 Мышка (приток Мезы) — река в Костромской области.
 Мышка (приток Лошицы) — река в Минске.

См. также

Примечания